Bujumbura International Airport är en flygplats i Burundi. Den ligger i den västra delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Bujumbura. Bujumbura International Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Bujumbura International Airport är platt. Den högsta punkten i närheten är Bona,  meter över havet,  kilometer öster om Bujumbura International Airport. Runt Bujumbura International Airport är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Bujumbura,  kilometer sydost om Bujumbura International Airport.

Omgivningarna runt Bujumbura International Airport är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är april, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Burundi